Saint-Pierremont kan syfta på:
 Saint-Pierremont, Aisne
 Saint-Pierremont, Ardennes
 Saint-Pierremont, Vosges